

Wydarzenia 

 Juda Machabeusz oczyścił świątynię jerozolimską
 Artakses I został wzięty do niewoli przez Antiocha IV Epifanesa